W Słowenii
 Rupe (gmina Celje)
 Rupe (gmina Velike Lašče)
 W Chorwacji
 Rupe – wieś w żupanii szybenicko-knińskiej, w mieście Skradin